Склад збірної Швеції на чемпіонаті Європи 2012

Докладніше...Швеція
Швеція 2012